A US Open jelentheti:

 US Open (teniszbajnokság) – az év negyedik Grand Slam teniszbajnoksága
 US Open (golfbajnokság) – PGA golftorna, a United States Golf Association versenye
 US Open (sakkbajnokság) – az Amerikai Sakkszövetség (USCF) évente megrendezett nyílt bajnoksága